Estes je časté anglické příjmení odvozené pravděpodobně od rodu Este. Další možný původ je ze staroanglického výrazu znamenajícího „z východu“. Nejstarší záznamy o používání tohoto příjmení jsou z poloviny 16. století z jižní Anglie.

Příjmení Estes nosilo více osobností:
  Bob Estes – americký profesionální golfista
  Derek Estes – šéf drogového kartelu
  Eleanor Estes – americká autorka dětské literatury
  John Adam Estes – také známý jako „Sleepy John“ Estes, americký bluesový hudebník
  Patrick Estes – hráč amerického fotbalu
  Richard Estes – americký malíř
  Richard Despard Estes – biolog
  Rob Estes – americký herec
  Shawn Estes – baseballista
  Simon Estes – americký operní pěvec
  Vernon Estes – americký obchodník
  Will Estes – americký herec

Estes může také znamenat:
  Estes Park – město v Coloradu, USA
  Estes Express Lines –  americká společnost zabývající se lodní dopravou
  Estes Industries – americká společnost zabývající se výrobou modelů letadel a raket
  USS Estes (AGC-12) – americká válečná loď